Questa lista presenta i filosofi italiani, classificati cronologicamente, per epoca storica.

Filosofi antichi 

 Cicerone
 Lucrezio
 Marco Giunio Bruto
 Seneca il Giovane
 Gaio Musonio Rufo
 Tacito
 Marco Aurelio
 Amelio

Filosofi medievali 

 Boezio
 Cassiodoro
 Anselmo di Besate
 Lanfranco
 Pietro Lombardo
 Pietro da Capua
 Boncompagno da Signa
 Brunetto Latini
 Bonaventura
 Tommaso d'Aquino
 Matteo d'Acquasparta
 Giles di Roma
 Pietro d'Abano
 Cavalcante Cavalcanti
 Giacomo da Viterbo
 Michele da Cesena
 Marsilio da Padova
 Albertano da Brescia
 Agostino da Norcia
 Giovanni da Ripa
 Isacco ben Mordecai
 Gregorio di Rimini
 Giovanni Dondi
 Giacomo Allegretti
 Blasio di Parma
 Guarino di Verona
 Leonardo Bruni
 Palla di Onorio Strozzi
 Poggio Bracciolini
 Gaetano da Thiene

Filosofi nati nel XV secolo 

 Leon Battista Alberti
 Lorenzo Valla
 Giuda messer Leon
 Cristoforo Landino
 Sigismondo dei Conti
 Marsilio Ficino
 Pierleone Leoni
 Alessandro Braccesi
 Ludovico Lazzarelli
 Pomponazzi
 Giovanni Pico della Mirandola
 Alessandro Achilini
 Francesco Cattani da Diacceto
 Francesco Zorzi
 Niccolò Machiavelli
 Aulo Giano Parrasio
 Petrus Egidio
 Obadiah ben Jacob Sforno
 Giovanni Crisostomo Javèlli
 Taddeo Taddei
 Marcantonio Zimara
 Agostino Nifo
 Girolamo Fracastoro
 Leandro Alberti
 Giulio Camillo Delminio
 Francesco Guicciardini
 Mariangelo Accorso
 Iacopo Aconcio
 Matteo Tafuri
 Simone Porzio
 Vittorio Trincavelli
 Agostino Steuco
 Giovan Battista Gelli
 Mario Nizzoli
 Vincenzo Maggi
 Sperone Speroni
 Pier Angelo Manzolli

Filosofi nati nel XVI secolo 

 Girolamo Cardano
 Antonio Bernardi
 Alessandro Piccolomini
 Bernardino Telesio
 Azaria dei Rossi
 Albertino Bottoni
 Guglielmo Gratarolo
 Bernardino Tomitano
 Andrea Cesalpino
 Francesco Piccolomini
 Andrea Bacci
 Francesco Patrizi
 Girolamo Mercuriale
 Marcello Capra
 Simone Simoni
 Jacopo Zabarella
 Francesco Buonamici
 Giambattista della Porta
 Carlo Belleo
 Lucio Scarano
 Francesco Pucci
 Giovanni Botero
 Guidobaldo del Monte
 Giordano Bruno
 Jacopo Mazzoni
 Carlo Turco
 Cesare Cremonini
 Giuseppe Scala
 Galileo Galilei
 Lodovico delle Colombe
 Tommaso Campanella
 Antonio Serra
 Ferdinando Epifanio
 Giulio Cesare Baricelli
 Fortunato Liceti
 Mario Bettino
 Giulio Cesare Vanini
 Giuseppe La Napola da Trapani
 Valeriano Magni
 Antonio Rocco
 Mario Cutelli
 Torquato Accetto
 Francesco Pona
 Ciro di Pers
 Giacomo Accarisi

Filosofi nati nel XVII secolo 

 Bartolomeo Mastri
 Lemme Rossi
 Orazio Ricasoli Rucellai
 Giovanni Alfonso Borelli
 Tommaso Cornelio
 Tito Livio Burattini
 Girolamo Matranga
 Francesco D'Andrea
 Giuseppe Valletta
 Elena Cornaro Piscopia
 Nicola Caravita
 Michelangelo Fardella
 Elia Astorini
 Giovanni Battista Tolomei
 Gregorio Caloprese
 Giovanni Gaspare Beretti
 Domenico Gagliardi
 Pasquasio Giannetti
 Francesco Bianchini
 Costantino Grimaldi
 Tommaso Campailla
 Giambattista Vico
 Cesare Benvenuti
 Alessandro Pascoli
 Luigi Guido Grandi
 Tommaso Rossi
 Pietro Giannone
 Giovanni Andrea Tria
 Antonio Schinella Conti
 Francesco Maria Spinelli
 Francesco Maria Zanotti
 Gabriele Bonomo
 Alberto Radicati
 Jacopo Stelli
 Giuseppa Eleonora Barbapiccola

Filosofi nati nel XVIII secolo 

 Odoardo Corsini
 Giovanni Gualberto De Soria
 Moshe Chaim Luzzatto
 Giovanni Salvemini
 Romualdo de Sterlich
 Antonio Genovesi
 Giovanni Maria Orti
 Appiano Buonafede
 Giovanni Giuseppe Origlia Paolino
 Cosimo Amidei
 Giovanni Agostino De Cosmi
 Cosimo Alessandro Collini
 Giambattista Toderini
 Pietro Verri
 Filippo Mazzei
 Ferrante de Gemmis
 Domenico Grimaldi
 Vincenzo Corrado
 Tommaso Valperga di Caluso
 Cesare Beccaria
 Giovanni Cristofano Amaduzzi
 Nicola Spedalieri
 Francescantonio Grimaldi
 Alessandro Verri
 Francesco Soave
 Melchiorre Delfico
 Michelangelo Manicone
 Nicola Andria
 Cesare Baldinotti
 Vittorio Alfieri
 Vitangelo Bisceglia
 Vincenzo De Filippis
 Gaetano Filangieri
 Giuseppe de Maistre
 Giuseppe Capocasale
 Emanuele Rossi
 Gian Domenico Romagnosi
 Vito Buonsanto
 Marco Mastrofini
 Pasquale Galluppi
 Paolo Costa
 Ottavio Colecchi
 Davide Winspeare
 Monaldo Leopardi
 Giacomo Andrea Abba
 Luigi Chitti
 Vincenzo De Grazia
 Lorenzo Martini
 Francesco Orioli
 Francesco Paolo Bozzelli
 Francesco Puccinotti
 Baldassarre Poli
 Antonio Rosmini
 Giacomo Leopardi
 Terenzio Mamiani della Rovere
 Sebastiano Purgotti

Filosofi nati nel XIX secolo 

 Carlo Cattaneo
 Vincenzo Gioberti
 Matteo Liberatore
 Giuseppe Ferrari
 Gaetano Sanseverino
 Alberto Guglielmotti
 Augusto Vera
 Angelo Camillo De Meis
 Francesco De Sanctis
 Ausonio Franchi
 Augusto Conti
 Gaetano Jandelli
 Giorgio Politeo
 Roberto Ardigò
 Enrico Pessina
 Francesco Bonatelli
 Francesco Acri
 Francesco Fiorentino
 Andrea Angiulli
 Giovanni Bovio
 Vincenzo Giulia
 Raffaele Mariano
 Antonio Labriola
 Sebastiano Maturi
 Giuseppe Carlo
 Nicola Lanzillotti Buonsanti
 Luigi Cerebotani
 Cosmo Guastella
 Gaetano Mosca
 Luigi Credaro
 Erminio Juvalta
 Benedetto Croce
 Romualdo Giani
 Zino Zini
 Enrico Ruta
 Eugenio Rignano
 Giuseppe Resi
 Giovanni Gentile
 Filippo Amantea Mannelli
 Ludovico Limentani
 Sergio Panunzio
 Carlo Michelstaedter
 Antonio Gramsci
 Giulio Evola
 Enrico Castelli

Filosofi nati nel XX secolo 

 Nicola Abbagnano
 Lanza del Vasto
 Alexandre Passerin d'Entrèves
 Ernesto Grassi
 Vincenzo Bianchini
 Ludovico Geymonat
 Michele Federico Sciacca
 Norberto Bobbio
 Eugenio Garin
 Augusto Del Noce
 Bruno Leoni
 Silvio Ceccato
 Tommaso Palamidessi
 Enrico Zoffoli
 Luigi Gui
 Giorgio Colli
 Luigi Pareyson
 Mario Albertini
 Marino Di Teana
 Paolo Rossi Monti
 Manlio Sgalambro
 Italo Mancini
 Renzo Rosso
 Emanuele Severino
 Mario Tronti
 Umberto Eco
 Toni Negri
 Gianni Vattimo
 Remo Bodei
 Domenico Losurdo
 Mario Perniola
 Giorgio Agamben
 Costanzo Preve
 Massimo Cacciari
 Raffaele Simone
 Francesco D'Agostino
 Claudio Mutti
 Massimo Pistone
 Franco Berardi
 Roberto Esposito
 Paolo Virno
 Franco Volpi
 Giuseppe Zevola
 Guido del Giudice
 Nuccio Ordine
 Bruno Osimo
 Carlo Lottieri
 Marcello Landi
 Luciano Floridi
 Massimo Pigliucci
 Alberto Jori
 Francesco Masci
 Federico Ferrari
 Michela Marzano
 Federico Nicolao
 Paola Cavalieri
 Maria Paola Fimiani
 Paola Marrati
Filosofi italiani